Фёдор Эйхен: Эйхен, Фёдор Фёдорович (1821—1877) — русский генерал.
 Эйхен, Фёдор Яковлевич (1779—1847) — русский генерал.